Jméno a příjmení Jan Babor má více známých nositelů:

 Jan Babor (kněz) – český římskokatolický kněz (1762–1846)
 Jan Babor (politik) – český politik (* 1948)

Rozcestníky - jméno